Robba – monaca donatista del V secolo, assassinata dai cattolici
 Arturo Robba – politico italiano
 Francesco Robba – scultore italiano
 Jamie Robba – calciatore gibilterrino
 Pablo Echenique Robba – fisico e politico argentino naturalizzato spagnolo